Rizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rizzi (* 1959), deutscher Leichtathlet
 Antony Rizzi (* 1965), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf
 Auguste Rizzi (1892–1963), luxemburgischer Fußballspieler
 Bruno Rizzi (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Bruno Rizzi (Politiker) (1901–1977), italienischer kommunistischer Politiker
 Carlo Rizzi (* 1960), italienischer Dirigent
 Claudia Ritzi (* 1981), Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Trier
 Gigi Rizzi (1944–2013), italienischer Schauspieler
 Giovanni Rizzi (* 1928), italienischer Politiker
 Hans Rizzi (1880–1968), österreichischer Volkswirtschaftler und Beamter
 Igino Rizzi (1924–2015), italienischer Skispringer
 James Rizzi (1950–2011), US-amerikanischer Künstler
Johann Anton Rizzi (1825–1868), Schweizer Porträtmaler und Kirchenmaler
 Jorge Ángel Livraga-Rizzi (1930–1991), argentinischer Autor und Theosoph
 
 Mario Rizzi (1926–2012), italienischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat
 Michele Rizzi (* 1988), italienisch-deutscher Fußballspieler
 Nicola Rizzi († 2011), italienischer Kostümbildner
 Nicoletta Rizzi (1940–2010), italienische Schauspielerin
 Raffaela Rizzi, Künstlername von Raffaëla Anderson (* 1976), französische Schauspielerin, Autorin und Pornodarstellerin
 Sandro Rizzi (* 1978), Schweizer Eishockeyspieler
 Sarkis Rizzi (1572–1638), maronitischer Bischof, Übersetzer der Bibel
 Susanne Fischer-Rizzi (* 1952), deutsche Heilpraktikerin, Phytotherapeutin und Autorin
 Tony Rizzi (1923–1992), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Vinzenz Rizzi (1816–1856), österreichischer Publizist
 Wilhelm Georg Rizzi, Präsident des Österreichischen Bundesdenkmalamtes
Wilhelm Maria Rizzi (1802–1858), Schweizer Porträtmaler und Kirchenmaler

Siehe auch:
 Happy Rizzi House, ein Gebäude in Braunschweig
 Rizzi-Papier
 Rizi
 Rizy